Buzz (álbum)
Buzz!: Quem é o Génio Português?

Desambiguações de antropônimos